John Jackson – astronomo
 John Jackson – bobbista
 John Jackson – musicista statunitense
 John Jackson – politico inglese
 John Jackson – pugile britannico
 John Jackson – pugile delle Isole vergini americane
 John Jackson – truccatore
 John Jackson – pittore
 John Jackson – tiratore
 John Jackson – giocatore di football americano